Chatillon eller Châtillon kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Noyal-Châtillon-sur-Seiche, kommun, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Châtillon-sur-Saône, kommun, Département des Vosges, 
 Châtillon-sur-Morin, kommun, Département de la Marne, 
 Châtillon-sur-Cluses, kommun, Département de la Haute-Savoie, 
 Châtillon-la-Palud, kommun, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Châtillon-Guyotte, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Châtillon, Rhône, kommun, Département du Rhône, 
 Châtillon, Hauts-de-Seine, kommun, Département des Hauts-de-Seine, 
 Châtillon, Jura, kommun, Département du Jura, 
 Châtillon, Allier, kommun, Département de l'Allier, 
 Châtillon, Vienne, kommun, Département de la Vienne, 
 Châtillon-sur-Thouet, kommun, Département des Deux-Sèvres, 
 Châtillon-sur-Seine, kommun, Département de la Côte-d'Or, 
 Châtillon-sur-Oise, kommun, Département de l'Aisne, 
 Châtillon-sur-Marne, kommun, Département de la Marne, 
 Châtillon-sur-Indre, kommun, Département de l'Indre, 
 Châtillon-sur-Colmont, kommun, Département de la Mayenne, 
 Châtillon-sur-Cher, kommun, Département du Loir-et-Cher, 
 Châtillon-sur-Chalaronne, kommun, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Châtillon-sous-les-Côtes, kommun, Département de la Meuse, 
 Châtillon-Saint-Jean, kommun, Département de la Drôme, 
 Châtillon-le-Roi, kommun, Département du Loiret, 
 Châtillon-le-Duc, kommun, Département du Doubs, 
 Châtillon-la-Borde, kommun, Département de Seine-et-Marne, 
 Châtillon-en-Vendelais, kommun, Département d'Ille-et-Vilaine, 
 Châtillon-en-Dunois, kommun, Département d'Eure-et-Loir, 
 Châtillon-en-Diois, kommun, Département de la Drôme, 
 Châtillon-en-Bazois, kommun, Département de la Nièvre, 
 Châtillon-en-Michaille, kommun, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Italien 

 Châtillon, Aostadalen, Valle d'Aosta, Valle d'Aosta,

Schweiz 

 Châtillon, Valais, berg, Martigny, 
 Châtillon, Ormont-Dessous, berg, Vaud, Aigle, 
 Châtillon, Fribourg, kommun, Broye, 
 Châtillon, Jura, Schweiz, kommun, Delémont, 
 Châtillon, Corbeyrier, berg, Vaud, Aigle, 

Robotskapade Italienförgreningar